Дом Комменж; (, ) — знатный французский род, возможно, ветвь Гасконского дома, представители которого были правителями ряда владений в Гаскони, Лангедоке и Каталонии — графствах Комменж, Бигорр, Верхний Пальярс, виконтстве Кузеран и ряде других. Иногда его вместе с домом Фуа-Каркассон объединяют в дом Комменж-Каркассон-Фуа ().

Происхождение 
Происхождение дома Комменж тесно связано с историей графства Комменж, которое выделилось из Васконского герцогства в IX веке. Существует генеалогическая реконструкция происхождения рода, сделанная Ж. де Жургеном на основании ономастических данных, однако документально она практически не подтверждена. Согласно этой реконструкции, представители рода Фуа-Каркассон, также как и рода де Комменж, являются потомками Аснара Санша (ум. 836), графа Васконии с 820. Его вероятным сыном, согласно исследованиям Жургена, был Гарсия, 1-й граф де Комменж. Он упомянут в актах 833 и 846 года. Журген указывает, что умер Гарсия около 890 года, но неизвестно, на каких именно источниках он основывает этот предположение.

Сложность в установлении родственных связей между отдельными представителями рода заключается также в том, что графы передавали графство Комменж своим младшим сыновьям. В основном для ранних графов определение родства между ними делается на основании ономастических данных. Более достоверной история графов Комменжа становится в X веке. В середине X века упоминаются 2 брата, Арно I (ум. до 957) и Роже I (ум. до 949). Имя их отца в источникам не сообщается, однако, согласно Жургену, они могли быть сыновьями Аснара III (ум. ок. 940), который был граф Комменжа с ок. 935 года. Они владели двумя частями графства Комменж. Роже в итоге стал родоначальником рода Комменж. Арно же, владевший частью Комменжа и Кузераном, был родоначальником дома Фуа-Каркассон.

История

Ветвь виконтов Кузеран 
В 1180 году из той части Кузерана, которая входила в состав графства Комменж, было создано виконтство Кузеран, которое было передано Роже I, брату графа Коменжа Бернара IV. В его состав входил только верхний Кузеран без Сен-Лизье и Сен-Жирона.

Сын Роже I, Роже II посредством брака в 1217 году присоединил к своим владениям каталонское графство Верхний Пальярс. Но после смерти около 1257 года Роже III, сына Роже II, его владения были разделены. Кузеран унаследовал его старший сын, Роже IV, посредством брака унаследовавший также сеньорию Монтеспан. Младшие сыновья правили в графстве Верхний Пальярс. Из них граф Арнальдо Роже I (ум. 1288), женатый на дочери императора Никеи Феодора II Ласкариса, оставил только дочерей.

Потомки Роже IV ещё больше увеличили свои владения. Его внук, Раймунд Роже II, посредством брака в 1360 году унаследовал виконтство Брюникель, которое было выделено его младшему сыну, ставшего родоначальником ветви виконтов Брюникель. Внук Раймунда Роже II, Жан Роже в 1432 году посредством брака унаследовал виконтства Террид и Жимо.

В 1453 году графство Комменж после смерти не оставившего наследников графа Матье де Фуа было включено в состав королевского домена. Тогда же в состав домена вошло и подчинённое Комменжу виконтство Кузеран, однако Жан Роже сохранил при этом владетельные права. После его смерти владения и титулы унаследовала его дочь, Мате, которая вышла замуж за Эда II де Ломань, сеньора де Фимаркон. Однако их потомки титула виконтов Кузерана не унаследовали, нося титул виконтов Террида и Жимо.

Титул виконтов де Кузеран в итоге перешёл к потомкам одного из сыновей Жана II де Фуа (ум. 1480), сеньора де Рабат, и Элеоноры де Комменж, дочери виконта Раймунда Роже III.

Генеалогия

Генеалогия рода до разделения на ветви 

Аснар III (ум. ок. 940), граф де Комменж с ок. 935
 Арно I (ум. до 27 ноября 957), граф де Комменж и де Кузеран,
 Дом Фуа-Каркассон
 Роже I (ум. до 7 апреля 949), граф де Комменж
Арно II, граф де Комменж
Роже II (ум. после 1035), граф де Комменж в 1003—1035; жена: Алдан
Арно III (ум. после 1070), граф де Комменж
Роже III (ум. до 1105), граф де Комменж
 Бернар I (ум. после 1145), граф де Комменж; жена: Диас де Саматан, дочь Жоффруа, сеньора де Саматан и де Мюре
 Бернар II (ум. до 1153), граф де Комменж
 Роже (ум. после 1155)
 Додо де Саматан (ум. после 1176), граф де Комменж (под именем Бернар III) с 1153; жена: N, незаконная дочь Альфонса Журдена, графа Тулузы и герцога Нарбонны
 Бернар IV (ум. 22 февраля 1225), граф де Комменж
 Графы де Комменж
 Роже I (ум. до 3 апреля 1211), виконт де Кузеран с 1180
 Ветвь виконтов де Кузеран
 Ги, сеньор де Саве; жена: Од де Пегильян
 Ветвь сеньоров де Пегильян
 Фортане, сеньор д’Аспе; жена: N, дама д’Аспе, дочь Арно Раймунда II, сеньора д’Аспе
 Ги (ум. после 1180); жена: Бертранда д’Ор, дочь и наследница Арно III, виконта д’Ор
 Ветвь виконтов д’Ор и сеньоров де Лабуст, позже графов и герцогов де Граммон
 Жоффруа Бернар
 Арно Роже (ум. после 1177), епископ Комменжа в 1153—1177
 Бернарда (ум. после 12 августа 1150); муж: с 26 апреля 1139 Роже (ум. 12 августа 1150), виконт де Безье
 Фортане (ум. после 1163)
 Бернар Арно (ум. до 1105)
 Раймунд Арно
 Арно
 Брюн; муж: N, сеньор де Понти
 Адемар де Понти
 Наварра де Понти; муж: Арно Гильом I (ум. ок. 1200), виконт де ла Барт
 Эд (ум. до мая 1035), граф Комменжа
 Бернар Эд
 Бернар, епископ Тулузы 1035
 Пьер (ум. ок. 1025), граф и епископ Комменжа с 979

Графы де Комменж (потомки Бернара IV) 

Бернар IV (ум. 22 февраля 1225), граф де Комменж с после 1176, граф де Бигорр и виконт де Марсан 1180—1194; 1-я жена: с 1180 (развод 1192) Беатрис III (Стефания) (ум. после 1194), графиня де Бигорр и виконтесса де Марсан с 1178, дочь Сантюля III, виконта де Марсан и графа де Бигорр, и Мате де Бо, вдова Пьер II, виконта де Дакс; 2-я жена: с ок. 1195 (развод ок. 1197) Комторс де ла Барт, дочь Арно Гильома I, виконта де ла Барт, и Наварры де Понти; 3-я жена: с 7 декабря 1197 (развод 1201) Мария де Монпелье (ум. 21 января 1213), дама де Монпелье, дочь Гильома VIII, сеньора де Монпелье, и Евдокии Комнины, вдова Раймунда Жоффруа Барраля, виконта Марселя
 (от 1-го брака) Петронелла (Перенель) де Комменж (ум. 1251), графиня Бигорра и виконтесса де Марсан с 1194; 1-й муж: с 1196 Гастон VI (1165—1214), виконт де Беарн, де Габардан и де Брюлуа с 1173, граф Бигорра и виконт де Марсан с 1196; 2-й муж: Нуньо Санчес Арагонский (ум. 1241), граф Руссильона и Сердани с 1226 (развод); 3-й муж: с 1216 Ги II де Монфор (ок.1195—1220), граф Бигора и виконт де Марсан с 1216; 4-й муж: Аймар де Ранкон (ум. 1224); 5-й муж: с 1228 Бозон де Мата (ум. 1247), сеньор де Коньяк, граф Бигорра и виконт де Марсан с 1228
 (от 1-го? брака) Маскароса
 (от 2-го брака) Бернар V (1196 — 30 ноября 1241), граф де Комменж с 1225; жена: с 6 мая 1224 Сесилия де Фуа, дочь Раймунда Роже, графа де Фуа, и Филиппы де Монкада
Бернар VI (ок. 1225—1295), граф де Комменж с 1241; жена: с до 26 августа 1245 Тереза
Бернар VII (ум. 21 июля 1312), граф де Комменж с 1295; жена: Лаура де Монфор (ум. до 1 декабря 1300), дочь Филиппа де Монфор, сеньора де Кастр, и Жанны де Леви
Бернар VIII (ум. после 28 августа 1336), граф де Комменж с 1312, виконт де Тюренн с 1308; 1-я жена: Марка д’Арманьяк, дочь Жеро VI, графа д’Арманьяк и де Фезансак, и Маты Беарнской; 2-я жена: Маргарита (ум. после 1311), виконтесса де Тюренн, дочь Раймунда VII, виконта де Тюренн, и Лауры де Ла Рошешуар; 3-я жена: Мата де Л’Иль-Журден
 (от 2-го брака) дочь (ум. в млад.)
 (от 3-го брака) Жан I (1336—1339), граф де Комменж
 (от 3-го брака) Сесилия (ум. 1384), в 1350 году продала права на Тюренн Гильому III Роже де Бофору; муж: с 1336 Хайме I Арагонский (1321 — 15 ноября 1347), граф Урхеля
 (от 3-го брака) Маргарита (ум. ок. 1349)
 (от 3-го брака) Жанна (ум. 29 апреля 1398); муж: с 1350 Пьер Раймунд II (ум. 1375), граф де Комменж
 (от 3-го брака) Алеонора (ум. 1397); муж: с 17 ноября 1349 Гильом III Роже, граф де Бофор, виконт Тюренн
 (от 3-го брака) Мата, монахиня
 (от 3-го брака) Беатрис, монахиня
 Пьер Раймунд I (ум. 16 апреля 1341), граф де Комменж с 1339; жена: Франсуаза де Фезансак
Пьер Раймунд II (ум. 1375), граф де Комменж с 1341; жена: Жанна де Комменж (ум. 29 апреля 1398), дочь Бернара VIII, графа де Комменж
Маргарита (ум. 1443), графиня де Комменж с 1375; 1-й муж: Жан III (ум. октябрь 1391), граф д’Арманьяк; 2-й муж: Жан II д’Арманьяк (ум. ок. 1402), виконт де Фезансаге; 3-й муж: Матье де Фуа (ум. 1453), граф де Комменж
 Жанна; муж: Жеро II д’Арманьяк, виконт де Фезансаге
 Элеонора (ум. после 1378); 1-й муж: Бертран II (ум. после 29 июня 1369), сеньор де Л'Иль-Журден; 2-й муж: с 11 августа 1373 Жан II Овернский (ум. 28 сентября 1404), граф Оверни и Булони
 Ги (ум. 1365), сеньор д’Альбижуа
 Арно (ум. после 1336), епископ Ломбе с 1317, епископ Клермона с 1327
 Жан Раймунд (ум. 1348), епископ Магеллона с 1309, епископ Тулузы с 1312, кардинал
 Сесилия (ум. после 23 июня 1354); 1-й муж: Эмануэ (ум. 1331), граф д'Астарак; 2-й муж: с 1337 Джованни II (ум. 20 мая 1372), маркиз Монферрато
 Элеонора (ум. после 16 мая 1365); муж: с 1327 Гастон II Толстый (1308 — 26 сентября 1343), граф де Фуа и виконт де Беарн
 Арно Роже (ум. 1298), епископ Тулузы с 1297
 Маскароза; муж: с 12 октября 1270 Генрих II (ум. 4 сентября 1304), граф де Родез
 Сегина, монахиня в Сен-Лоренте
 (?) Пьер Раймунд
 (от 2-го брака) Арно Роже (1214—1260), епископ Комменжа с 1242
 (от 2-го брака) (?) Дельфина, аббатиса Эсклаша в 1292
 (от 3-го брака) Матильда; муж: с ок. 1212 Санчо III (ум. после 1235), виконт де ла Барт
 (от 3-го брака) Петронила; муж: Сантюль I (ум. после 1243), граф д’Астарак

Виконты де Кузеран 
Роже I (ум. до 1211), виконт де Кузеран и де Каркассон с 1180; жена: Сесилия (?) де Фуа, дочь Роже Бернара I, графа де Фуа, и Сесилии де Безье
 Роже II (ум. после 1240), виконт де Каркассон и де Кузеран с до 1211, граф Верхнего Пальярса (Роже I); 1-я жена: N; 2-я жена: с 1217 Гилельма, графиня Верхнего Пальярса, дочь Артальдо IV, графа Верхнего Пальярса, и Гиллермины, вдова Гильома III, графа Верхнего Пальярса и сеньора де Эрил
Роже III (ум. ок. 1257), виконт Кузерана и Каркассона, граф Верхнего Пальярса (Роже II) с 1240/1244; 1-я жена: Сесилия де Форкалькье, дочь Бертрана III, графа де Форкалькье, и Сесилии де Безье; 2-я жена: Сибилла де Берга
 (от 1-го брака) Роже IV (ум. ок. 1257/1267), виконт де Кузеран и де Касадан с ок. 1257, сеньор де Монтеспан; жена: Гриз д’Эспань, дама де Монтеспан, дочь Арно, сеньора де Монтеспан
Арно I (ок. 1244—1303), виконт де Кузеран с ок. 1257/1267, сеньор де Монтеспан и де Небузан; жена: с 1264 Филиппина де Фуа, дочь Роже IV, графа де Фуа, и Брунисенды де Кардона
Раймунд Роже I (ок. 1275—1359), виконт Кузерана с 1303; 1-я жена: с 1328 Маргарита Тулузская (ок. 1314 — до 1333), дочь Режинальда, виконта де Брюникель, и Брэд де Гот; 2-я жена: с 1333 Мата (ум. после 1316), дочь Гастона д’Арманьяк, виконта Фезансаге, и Инди де Комон; 3-я жена: N
 (от 1-го брака) Сесилия
 (от 2-го брака) Раймунд Роже II (ок. 1335—1392), виконт де Кузеран с 1359, виконт де Брюникель с 1359; жена: с 18 апреля 1359 Изабелла Труссо (ум. декабрь 1395), виконтесса де Брюникель, дочь Пьера Труссо и Бертрады Тулузской, виконтессы де Брюникель
Раймунд Роже III (ок. 1360—1427), виконт де Кузеран с 1392; 1-я жена: с 1390 Мата д’Астарак, дочь Жана, графа д’Астарак, и Маскарозы де ла Барт; 2-я жена: Иоланда де Кардона; 3-я жена: Элеонора де Бельера; 4-я жена: с 1425 Жанна де Л’Иль-Журден, дочь Жана де Л’Иль-Журден и Изабеллы де Леви
 (от 1-го брака) Жан Роже (ок. 1390—1478), виконт де Кузеран с 1427, виконт де Террид и де Жимо с 1432
 Мате (ок. 1390—1478), виконтесса де Кузеран, де Террид и де Жимо с 1478; муж: Эд II де Ломань, сеньор де Фимаркон и де Донзенак
 (от 1-го брака) Жанна; муж: Жан де Молеон
 (от 2-го брака) Раймунд Роже IV, сеньор де Сулан и д’Ало; 1-я жена: с 1425 Жанна д’Эспань; 2-я жена: Виоланта де Торалья; 3-я жена: Изабелла де Пигсерве
 (от 1-го брака) Маргарита; муж: с 1461 Арно д’Эспань, сеньор де Дурфор
 (от 2-го брака) Раймунд Роже V; жена: Жанна де Видаль, дочь Жоффреда де Видаль и Иоланды де Лафон де Фенеироль
 Антуан Роже; жена: Франсуаза де Саман, дочь Жана де Саман и Агнесс д’Орбессан
 Анна; муж: Александр де Каприоль
 Антуанетта; муж: с 1536 Пьер де Пюйберал
 Катрин; муж: Франсуа де Субиран
 (от 2-го брака) Жанна Роже; муж: с 1480 Арно де Риго де Водрейль
 (от 2-го брака) Катрин Роже; муж: с 1497 Раймунд де Комменж, сеньор де Рокефор
 (от 2-го брака) Изабелла; муж: с 1462 Жан д’Изалгье
 (от 2-го брака) Сесилия; муж: Корбейран де Фуа
 (от 3-го брака) Арно-Роже; жена: Изабелла де Ноэ
 (от 3-го брака) Элеонора; муж: с 1441 Жан II де Фуа (ум. 1480), сеньор де Рабат
 (от 3-го брака) Альдонса; муж: с 1448 Жан де Карменг (Караман)
 (от 4-го брака) Жан Роже
 Филиппа (ок. 1365 — ?); муж: Жан д’Астарак
 Маргарита; муж: Раймунд де Кассад
 Арно Роже (ок. 1375—1440), виконт де Брюникель с 1392; жена: с 27 сентября 1397 Сесилия де Пенн (ок. 1385 — ?)
 Ветвь виконтов де Брюникель
 (от 3-го брака) Роже V (ок. 1435 — после 1401), виконт де Брюникель; 1-я жена: N; 2-я жена: с 24 ноября 1388 Жанна де Рабастен (ок. 1360 — после 1410), дочь Пьера Раймунда III де Рабастен, виконта де Полин, и Бургюины де Марестенг
 Арно I д’Эспань, сеньор де Монтеспан
 Ветвь сеньоров де Монтеспан
 Брунисенда; Санксонне де Пенс, сеньор де Монхер
 (от 1-го брака) Раймундо Роже I (ум. ок. 1295), граф Верхнего Пальярса с ок. 1257; жена: Бланка де Беллера (ум. после 21 апреля 1296)
 (от 1-го брака) Арнальдо Роже I (ум. 1288), граф Верхнего Пальярса; 1-я жена: Санча де Вильямур; 2-я жена: с 1281 Евдокия Ласкарина, дочь Феодора II Ласкариса, императора Никейской империи, и Елены Асень
 (от 2-го брака) Сибилла (ум. 1330), графиня Верхнего Пальярса 1288; муж: Уго VII де Матаплана (ум. 1328), барон де Матаплана (Уго VII), граф Верхнего Пальярса (Уго)
 (от 2-го брака) Виоланта (ум. после 1311)
 (от 2-го брака) Беатриса (ум. после 1330), виконтесса де Вильямур; муж: Гильермо IV де Англасола, сеньор де Бельпуиг
 (незак.) сын
 (незак.) Сибила; муж: N, сеньор де Вильяфлор
 (от 1-го брака) Орге; муж: Педро, виконт де Вильямур
 (от 1-го брака) Жералда (ум. ок. 1283); муж: Гилльермо II, сеньор де Эрил

Сеньоры де Монтеспан

Виконты де Брюникель

Сеньоры де Пегильян

Виконты д’Ор

См. также 
 Гасконский дом
 Графство Комменж
 Графство Бигорр
 Виконтство Кузеран
 Список графов Комменжа
 Графство Верхний Пальярс

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

История Гаскони
История Лангедока
История Каталонии
Графы Комменжа
Графы Бигорра
Виконты Кузерана
Графы Верхнего Пальярса